James Napper Tandy (1737-1803), général et homme politique irlandais de la révolution française
 Robert Napper (né en 1966), tueur en série britannique
 Susie Napper, gambiste et violoncelliste montréalaise